

Presentación previa 
El argentino Facundo Argüello fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante el francés Gianni Mina.

Cabezas de serie 

 ' Carlos Berlocq (Campeón)
  Diego Schwartzman (Finalista)
  Facundo Bagnis (Segunda ronda)
  Facundo Argüello (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Gastão Elias ''(Cuartos de final)
  Guido Andreozzi ''(Semifinales)
  Axel Michon ''(Primera ronda)
  Guilherme Clezar ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014